Lista das 693 comunas do departamento francês de Oise.

(CAB) Communauté d'agglomération of Beauvaisis, criada em 2004.

|}

Oise